Горскино — название нескольких населённых пунктов:
 Горскино — село в Гурьевском районе Кемеровской области.
 Горскино — село в Талицком городском округе Свердловской области.